Il singolare  del Monterrey Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Marion Bartoli ha battuto in finale 6–4, 6–3 Li Na.

Teste di serie 

  Agnieszka Radwańska (primo turno)
  Marion Bartoli (campione)
  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Zheng Jie (semifinali)

 Ágnes Szávay (secondo turno)
 Iveta Benešová (semifinali)
 Gisela Dulko (quarti)
 Marija Kirilenko (secondo turno,infortunata)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2009